David di Tommaso, footballeur français
 Bartolomeo di Tommaso da Foligno, peintre italien